Zvjozdny (Russisch voor 'sterre-'; bijvoorbeeld sterredorp) kan verwijzen naar de volgende plaatsen in Rusland:

 Zvjozdny (kraj Perm) (was Perm-76), een gesloten plaats (ZATO) en nederzetting met stedelijk karakter
 Zvjozdny (oblast Irkoetsk), een nederzetting met stedelijk karakter in het district Oest-Koetski
 Zvjozdny (Tsjoekotka), een verlaten dorp op het eiland Wrangel
 Zvjozdny gorodok ("sterrenstadje"), een gesloten plaats (ZATO) in de oblast Moskou (nabij Sjtsjolkovo) waar kosmonauten worden getraind